Toponímia:
Muntanyes:
El Fitó (Castellví de la Marca): muntanya situada al municipi de Castellví de la Marca (Alt Penedès)
El Fitó (Sitges): muntanya situada al municipi de Sitges (Garraf)
El Fitó (Sant Feliu de Codines): muntanya situada al municipi de Sant Feliu de Codines (Vallès Oriental)